Тувинская автономная область () или Тувинская АО () — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 11 октября 1944 по 9 октября 1961.

Административный центр — город Кызыл.

История 
11 октября 1944 года признаваемая СССР независимой Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР как Тувинская автономная область (Тувинская АО) в составе РСФСР.

10 октября 1961 года Тувинская АО была преобразована в Тувинскую АССР.

Административное деление 
На август 1945 года в Тувинской АО было 16 хошунов (районов) и 1 город областного подчинения — Кызыл:
 Бай-Тайгинский хошун — центр с. Тэли,
 Барун-Хемчикский — с. Кызыл-Мажалык,
 Дзун-Хемчикский — г. Чадан,
 Каа-Хемский — с. Сарыг-Сеп,
 Кызылский — г. Кызыл,
 Монгун-Тайгинский — с. Мугур-Аксы,
 Овюрский — с. Хандагайты,
 Пий-Хемский — г. Туран,
 Сут-Хольский — с. Суг-Аксы,
 Тандинский — с. Бай-Хак,
 Тере-Хольский — с. Чиргаланды,
 Тес-Хемский — с. Самагалтай,
 Тоджинский — с. Тора-Хем,
 Улуг-Хемский — г. Шагонар,
 Чаа-Хольский — с. Чаа-Холь,
 Эрзинский — с. Сарыг-Булун.

23 февраля 1953 года были упразднены Монгун-Тайгинский и Тере-Хольский районы.

28 марта 1957 года был упразднён Кызылский район.

11 апреля 1961 года были упразднены Сут-Хольский, Чаа-Хольский районы.

Перед преобразованием в Тувинскую АССР АО насчитывала 11 районов:
 Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Пий-Хемский, Тандинский, Тес-Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Эрзинский.

См. также 
 Тувинская Народная Республика

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Туве

Автономные области РСФСР
XX век в Тыве